Mädchen in Uniform (1931), verfilming van Christa Winsloe's toneelstuk Gestern und heute (1930) geregisseerd door Leontine Sagan met in de hoofdrollen Dorothea Wieck en Hertha Thiele
 Mädchen in Uniform (1958), verfilming van Christa Winsloe's toneelstuk Gestern und heute (1930) geregisseerd door Géza von Radványi met in de hoofdrollen Lilli Palmer en Romy Schneider